Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1986 wurde am 27. und 28. August 1986 im Stuttgarter Neckarstadion ausgetragen.

Zum ersten Mal bei Europameisterschaften wurden die Punkte nach der heute noch gültigen Wertung von 1985 vergeben.

In diesem Wettbewerb errangen die Zehnkämpfer aus der Bundesrepublik Deutschland mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Europameister wurde der britische Titelverteidiger, Olympiasieger von 1980/1984, Weltmeister von 1983 und Weltrekordinhaber Daley Thompson.Der bei allen großen internationalen Meisterschaften seit 1982 jeweils zweitplatzierte Jürgen Hingsen gewann auch hier die Silbermedaille.Bronze ging an den WM-Dritten von 1983 und Olympiadritten von 1984 Siegfried Wentz.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der britische Europameister Daley Thompson verbesserte seinen eigenen Meisterschaftsrekord im Wettkampf am 27./28. August um 68 Punkte auf 8811 Punkte. Zu seinem eigenen Welt- und Europarekord fehlten ihm lediglich 36 Punkte.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 27. August – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 28. August – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 
27./28. August 1986

Weblinks 
 Stuttgart European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 16. Dezember 2022
 European Championship 1986 Stuttgart (GER), Men Decathlon, todor66.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1986, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 16. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, Stuttgart GER 26–31 AUG 1986, Neckarstadion, Men Decathlon, S. 607, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 16. Dezember 2022

Videolinks 
 Daley Thompson - European Athletics Championships Decathlon Gold, Stuttgart 1986 - 1, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 8 European Track and Field 1986 Decathlon 100m, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 163 European Track and Field 1986 Decathlon High Jump Siegfried Wentz, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 161 European Track and Field 1986 Decathlon High Jump Torsten Voss, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 127 European Track and Field 1986 Decathlon 400m, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 224 Decathlon 110 m Hurdles, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 240 Decathlon, Discus Throw, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 241 Decathlon, Pole Vault Part 1, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 242 Decathlon, Pole Vault Part 2, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 318 European Track and Field 1986 Decathlon 1500m, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022
 318 Decathlon, 1500 m, www.youtube.com, abgerufen am 16. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1986
Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)